

Anime e manga
 Curiel – personaggio del manga e anime One Piece

Geografia
 Curiel de Duero – comune spagnolo

Persone
 Carlos Alberto Pedroso Curiel (1967) – ex schermidore cubano
 Eugenio Curiel (1912-1945) – partigiano e fisico italiano
 Gonzalo Curiel (1904-1958) – pianista e compositore messicano
 Marcos Curiel (1974) – chitarrista statunitense
 Miguel Curiel (1988) – calciatore peruviano
 Raffaella Curiel, pseudonimo di Raffaella Bettinelli (1943) – stilista italiana